Bernini je priimek več oseb:    

 Dante Bernini, italijanski rimskokatoliški škof
 Domenico Bernini, italijanski zgodovinar
 Gian Lorenzo Bernini, italijanski umetnik
 Pietro Bernini, italijanski kipar